Kabinett Blum steht für folgende französische Regierungen:

 Kabinett Blum I (1936/37)
 Kabinett Blum II (1938)
 Kabinett Blum III (1946/47)